Виста може да се отнася за:

 Анза Виста, квартал на Сан Франциско в Калифорния, САЩ
 Виста (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ
 Ла Виста (Небраска), град в щата Небраска, САЩ
 Сиера Виста (Аризона), град в щата Аризона, САЩ
 Чула Виста, град в щата Калифорния, САЩ
 Уиндоус Виста, операционна система на Майкрософт